Depot Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Depot Island (ö i Antarktis, lat -66,94, long 57,40), 
 Depot Island (ö i Antarktis, lat -76,70, long 162,97), 

Robotskapade Antarktisförgreningar